На́ков — болгарская фамилия. Известные носители:

 Наков, Андрей (1941—2022) — французский искусствовед.

 Накова, Долорес (род. 1957) — болгарская гребчиха.